Telosoma se puede referir a:

Telosoma, en genética es un complejo proteico asociado a los telómeros; 
 Telosoma, en genética, es un término casi en desuso equivalente a telocromosoma o cromosoma telocéntrico; o
Telosoma, en zoología es una región de los pogonóforos, también llamada opistosoma.